Morat steht für:

 der französische Name einer Schweizer Gemeinde, siehe Murten
 eine Ortschaft in der Gemeinde Veyrier-du-Lac im Département Haute-Savoie, Frankreich
 Morat (Band), kolumbianische Folk-Pop Band

Morat ist der Familienname folgender Personen:

 Fabien Morat (* 1981), französischer Badmintonspieler und Meeresbiologe
 Franz Morat jun. (1911–1986), international tätiger Unternehmer
 Johann Martin Morat (1805–1867), Kunstmaler und Lithograph
 Lucile Morat (* 2001), französische Skispringerin
 Philippe Morat (* 1937), französischer Botaniker

Siehe auch:
 Morath
 Moras (Begriffsklärung)